

Acronimi 
 IASI (Istituto di analisi dei sistemi ed informatica) – istituto di ricerca italiano
 IASI (Inter-American Statistical Institute) – istituto internazionale
 IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) – spettrometro a infrarossi

Antropologia 
 Iasi – gruppo etnico ungherese

Geografia 
 Iași – comune della Romania
 Distretto di Iași – distretto della Romania